

Astronomia 
 4172 Rochefort – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Brasserie de Rochefort – birreria trappista belga

Geografia 
 Aiguille de Rochefort – montagna del Gruppo di Rochefort nel Massiccio del Monte Bianco (Francia e Italia)
 Dôme de Rochefort – montagna del Gruppo di Rochefort nel Massiccio del Monte Bianco (Francia e Italia)
 Gruppo di Rochefort – gruppo montuoso nel Massiccio del Monte Bianco (Francia e Italia)

Belgio 
 Rochefort – comune nella provincia di Namur (Vallonia)

Francia 
 Rochefort – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Rochefort o Rochefort-sur-Mer – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Rochefort – ex comune ora frazione di Saint-Martin-en-Haut, comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Rochefort-du-Gard – comune nel dipartimento del Gard (Occitania)
 Rochefort-en-Terre – comune nel dipartimento del Morbihan (Bretagna)
 Rochefort-en-Valdaine – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Rochefort-en-Yvelines – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Rochefort-Montagne – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Rochefort-Samson – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Rochefort-sur-Brévon, già Rochefort – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Rochefort-sur-la-Côte – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Rochefort-sur-Loire – comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Rochefort-sur-Nenon – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Rochefort – comune nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel)

Persone 
 Albert Jouvin de Rochefort (1640 circa-1710 circa) – cartografo francese
 Charles de Rohan-Rochefort (1693-1766) – nobiluomo francese
 Carlotta di Rohan-Rochefort o Mademoiselle de Rochefort (1767-1841) – nobildonna francese
 Henri Rochefort (1831-1913) – letterato, giornalista e politico francese
 Charles de Rochefort (1887-1952) – attore e regista francese
 Christiane Rochefort (1917-1998) – scrittrice francese
 Jean Rochefort (1930-2017) – attore francese
 Léon Rochefort (1939) – hockeista su ghiaccio canadese

Pagine correlate 
 Roquefort